Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2015 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Sara Errani und Roberta Vinci.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fand für die Damen am 24. und 25. Juni 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch drei Lucky Loser-Paare.

Folgende Paare hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

 Setzliste 

 Ergebnisse 
 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 

Damendoppel
2015